Голгоча () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2144 человека. Занимает площадь 40,535 км². Почтовый индекс — 48024. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48024, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Голгоча

Ссылки 
 Голгоча на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района